Такмичење у кануу једноклеку (Ц-1) 1.000 м  на Летњим олимпијским играма 1952. одржано је 28. јула, у заливу Тајвал у Хелсинкију. 

На такмичењу је учествовало 10 кануиста из 10 земаља који су веслали двапут квалификације и финале.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Кануи су били подељени у две групе, а 4 првопласирана (КВ) из обе групе такмичиле су се истог дана у финалу.

Финале

Биланс медаља у трци Ц-1 1.000 м за мушкарце после 3 такмичења на ЛОИ (1936—1952) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати Летњих олимпијских игара 1948. pp. 629.
 Резултати такмичења у кануу једноклеку Ц-1 на 1.000 м на ЛОИ 1948. sports-reference.com

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1952.
Кану једноклек Ц-1 1.000 м на летњим олмпијским играма